Sheffield League 1893–94 var den anden og sidste sæson af den engelske fodboldliga Sheffield Leauge. Ligaen havde deltagelse af ti hold, der var opdelt i to divisioner med fem hold i hver. I hver division spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division 1 blev vundet af Wednesday Wanderers FC, som dermed vandt ligaen for anden gang.

Resultater

Division 1

Division 2

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Sheffield League
Fodbold i 1893
Fodbold i 1894